«Motivation» — песня американской певицы Нормани Кордей Гамильтон (солистка гёрл-группы Fifth Harmony), вышедший 16 августа 2019 года в качестве второго сингла с предстоящего дебютного альбома певицы.

История 
Тизер «Motivation» появился 2 августа 2019 года в Твитере Нормани. Далее она рассказала о песне, а также об участии Арианы Гранде в соавторстве во время утренних сессий для журнала Rolling Stone в Lollapalooza, объясняя что «[Гранде]» это допинг. Она также участвует в записи, которую я выпускаю. Она написала об этом". Песня была официально анонсирована 9 августа и релиз состоялся 16 августа 2019 года.

Отзывы 
Композиция, в целом, была одобрительно встречена музыкальными экспертами и обозревателями (i-D; The Guardian; Los Angeles Times).
Журнал Forbes написал, что «Motivation» «звучит как идеально сделанная поп-песня […] запоминающаяся, летняя и весёлая», добавляя, что она напоминает соавтора (саунд Ariana Grande), и «предоставляет то, чего в настоящее время не хватает в поп-ландшафте». Pitchfork назвал его лучшим новым треком («Best New Track»), сообщив, что «знойные синкопированные вокальные линии Нормани несут на себе отпечаток соавтора Арианы Гранде».

Награды и номинации

Музыкальное видео 
Официальное музыкальное видео было загружено 16 августа 2019 года на канал YouTube. Режиссёры Dave Meyers и Daniel Russell. В нём показано почтение к музыкальным видео с конца 1990-х и начала 2000-х, таких как «Crazy in Love» (Бейонсе), «…Baby One More Time» (Бритни Спирс) и «I’m Real» (Jennifer Lopez).

Концертные исполнения 
Нормани впервые исполнила «Motivation» на церемонии MTV Video Music Awards, прошедшей 26 августа в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Чарты

Сертификация

Примечания

Ссылки 
  (более 100 млн просмотров)
 

Синглы RCA Records
Видеоклипы, снятые Дэйвом Мейерсом
Песни Нормани
Песни, написанные Арианой Гранде
Песни, написанные Нормани
Песни, написанные Максом Мартином